Андгула́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Андгуладзе, Георгий Бежанович (1866—1948) — военачальник.
 Андгуладзе, Георгий (род. 1984) — оперный певец (бас).
 Андгуладзе, Давид (1956—2020) — советский и грузинский режиссёр.
 Андгуладзе, Давид Ясонович (1895—1973) — оперный певец (драматический тенор), народный артист СССР.
 Андгуладзе, Нодар Давидович (1927—2013) — оперный певец (тенор), народный артист Грузинской ССР.